XXIV. Korps steht für folgende Korps:
 XXIV. Reserve-Korps (Deutsches Kaiserreich), Korps des Deutschen Kaiserreichs im Ersten Weltkrieg
 XXIV. Armeekorps (Wehrmacht), Korps der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

XXIV Corps steht für folgende Korps:
 XXIV Corps (Sezessionskrieg), Korps der Unionsarmee im Amerikanischen Bürgerkrieg
 XXIV Corps (Vereinigte Staaten), Großverbände der US Army im Pazifikkrieg und im Vietnamkrieg